White County kan syfta på flera olika countyn i USA

 White County, Arkansas
 White County, Georgia
 White County, Illinois
 White County, Indiana
 White County, Tennessee

ru:Округ Уайт